Natalja Schukowa ist der Name folgender Personen:

* Natalja Schukowa (Schachspielerin) (* 1979), ukrainische Schachspielerin
 Natalja Sergejewna Schukowa (* 1992), russische Skilangläuferin